Эмманюэ́ль Кларе́ (; , Гап — , Безансон) — французская биатлонистка, чемпионка мира 1996 года в индивидуальной гонке на 15 км, обладательниц Кубка мира сезона 1995/96. Одна из трёх француженок в истории, кому удавалось выиграть общий зачёт Кубка мира (наряду с Анн Бриан и Сандрин Байи).

Биатлоном начала заниматься с 1993 года, в возрасте 25 лет. 
На Олимпийских играх 1994 года Эмманюэль выступила только в спринтерской гонке, где заняла 35-е место. Кларе не была включена в состав эстафеты, где француженки (Корин Ньогре, Вероник Клодель, Дельфин Хайман, Анн Бриан) завоевали бронзу, хотя проиграли чемпионкам из России более 5 минут на финише.

На Олимпийских играх 1998 года заняла 14-е место в спринте, став лучшей среди француженок. В индивидуальной гонке не выступала. На этот раз Кларе была включена в состав эстафеты, но француженки (Кристель Гро, Кларе, Флоранс Баверель, Корин Ньогре) выступили неудачно, несмотря на успешную в целом стрельбу, заняв только 8-е место, отстав от призёров более чем на три минуты и проиграв даже сборной Китая, которая пробежала один штрафной круг.

Эмманюэль Кларе скончалась в мае 2013 года в возрасте 44 лет от лейкоза.

Статистика

Зимние Олимпийские игры

Кубок мира

Индивидуальная

Командная

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU 

Биатлонисты Франции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по биатлону
Умершие от лейкоза